L'édition 2022 du tournoi de tennis de Houston se déroule du 4 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Francisco Cerúndolo, de l'Espagnol Jaume Munar, du Français Adrian Mannarino, du Norvégien Casper Ruud, des Sud-Africain Kevin Anderson et Lloyd Harris et du Sud-Coréen Kwon Soon-woo. Ils sont respectivement remplacés par Juan Pablo Varillas, Steven Diez, Steve Johnson, Michael Mmoh, Daniel Elahi Galán, Sam Querrey et Denis Kudla.

Lauréats 
L'Américain Reilly Opelka remporte le tournoi en battant en finale John Isner. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Matthew Ebden et Max Purcell décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ivan Sabanov et Matej Sabanov. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Tennis masculin en 2022
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en avril 2022
Sport au Texas en 2022
Sport aux États-Unis en avril 2022